Boceto ima više značenja:
 Boceto, Parma
 Boceto, Teramo